Обоне́жская пяти́на («об», в значении «вокруг», и «Онежье», от названия Онежского озера, то есть Обонежье буквально значит «местность вокруг Онежского озера») — северо-восточная пятина Новгородской земли в XV—XVIII веках. 

Первое частично сохранившееся до нашего времени описание пятины находится в писцовой книге 7004 (1495/96) года письма Юрия Константиновича Сабурова. С XVI века делилась на Заонежскую (вокруг Онежского озера) и Нагорную (по реке Мсте) половины. Заонежская половина состояла из 45 погостов, Нагорная — из 36 погостов. О размерах пятины можно судить, например, по тому, что Деревяницкий погост Обонежской пятины находился в двух верстах от Новгорода (у Деревяницкого монастыря), а погост Спасский той же пятины — в 700 верстах, на Выго-озере, около Белого моря.


География 
Как и большинство пятин, Обонежская начиналась с Новгорода и её земли охватывали восточный берег Волхова вплоть до юго-восточного берега Ладожского озера (восток Ленинградской области), затем Обонежская пятина охватывала берега Онежского озера (современная Карелия) и распространялась на север до Студёного моря (запад Архангельской области). C юго-востока и юга граница пятины шла к реке Мде, впадающей в реку Мсту, по рекам Мде и Мсте до устья и по озеру Ильмень до истока реки Волхов.

Территория пятины делилась на две половины: Заонежская и Нагорная.

История 
В XIV веке центром южного Обонежья становится Тихвин, тогда как северным форпостом этого края становится Соловецкий монастырь. 

В 1565 году, когда царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, пятина вошла в состав последней.

В 1773 году земли Обонежской пятины вошли в состав Олонецкой провинции, которая с 1801 года приобретает статус губернии.

См. также 
 Олонецкая губерния

Примечания

Литература 
 Неволин К. А.  О пятинах и погостах новгородских в XVI веке, с приложением карты. — Санкт-петербург: Тип. императорской Академии Наук, 1853
 Петров К. М. Составители писцовых книг обонежской пятины // Олонецкие губернские ведомости. 1867. № 12
 Писцовые книги Новгородской земли. Т.1. Составитель Баранов К. В. М., «Древнехранилище», «Археографический центр» 1999.

Ссылки 
 Новгородская земля в XII-начале XIII века

 
История Карелии
Русский Север